Varaz Narses foi um nobre bizantino de origem armênia do  do clã Vahevuni que rebelou-se contra o Império Bizantino em 595. Ele e seus coconspiradores foram derrotados e Varaz Narses foi capturado e executado.

Bibliografia 

 

Rebeldes do Império Bizantino do século VI
Bizantinos de origem armênia
Armênios do século VI